Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Діжона, 45 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 606,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара